Ermión puede referirse a:
 Lo relativo al pueblo de los hermiones o irminones.
 Hermión
 Hermíone